Mohamed Dridi (rugby à XV) (1983-), un joueur de rugby français.
 Mohamed Dridi (boxe) (1968-2016), un boxeur franco-tunisien.